New Feelin’ — шестой студийный альбом американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли, выпущенный 19 октября 1970 года на лейбле A&M Records.

Об альбоме 
Продюсером альбома стал Рекс Крамер. Также, по сравнению с предыдущими двумя альбомами, для это певица решила записать каверы на песни 30-40-х годов, обыгрывая их в популярной поп-рок-кантри-манере. С данным альбомом исполнительница смогла наконец вернуться в чарты — 158 место в Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лайзы Миннелли
Альбомы A&M Records